Cette liste présente un classement des voiliers selon leurs tailles. Ce classement est fait selon plusieurs critères, en effet un voilier peut être plus long qu'un autre mais moins lourd.
Les critères habituels sont la longueur hors-tout et le maître-bau, le déplacement, le port en lourd et le tonnage, enfin la surface de voilure. Leur gréement va du sept-mâts au trois-mâts de plus de 60 m.

Dans cette liste figurent :
 des voiliers en fonction.
 des navires musées.
 des voiliers célèbres ayant disparu.

voiliers
Liste de bateaux
Liste du domaine maritime